Брамсен — датская фамилия. Известные представители:

 Брамсен, Трине (род. 1981) — датская женщина-политик.
 Брамсен, Хенри (1875—1918) — датский виолончелист.